Autographa hanickae är en fjärilsart som beskrevs av Silbernagel 1940. Autographa hanickae ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
hanickae